Greed puede hacer referencia a:
 Greed, un concurso de televisión que fue transmitido en Fox entre el noviembre de 1999 y el julio de 2000.
Greed, canción del grupo musical de heavy metal estadounidense Godsmack.
Greed, personaje de la serie de anime y manga Fullmetal Alchemist.